Сборная Казахстана по пляжному футболу — национальная команда, которая представляет Казахстан на международных состязаниях по пляжному футболу.

История 
В 2011 году сборная Казахстана дебютировала в квалификации чемпионата мира. В том соревновании команда сыграла 3 матча и проиграла все матчи.

В 2014 году сборная дебютировала в Евролиге. В том соревновании команда набрала первые очки, сыграв вничью со сборной Эстонии.

В 2016 году сборная вернулась обратно в Евролигу. В том же году сборная во второй раз участвовала в квалификации чемпионата мира. В том соревновании команда впервые победила в матче, обыграв сборную Норвегии.

В 2018 году 20 июня Сборная обыграла сборную Молдовы и получила первые 3 очка на Евролиге. На следующий день была достигнута самая крупная победа. Поверженной стала сборная Греции, 4:0, в пользу казахов и тем самым, сборная Казахстана впервые досрочно вышла в Промофинал Евролиги. Следующим соперником казахской сборной стала Сборная Литвы. Матч завершился со счетом 7:5 в пользу Казахстана и Казахстан закончил выступление на московском этапе Евролиги на первом месте в группе. В Промофинале, сборная Казахстана сразится с Германией, Венгрией и Молдовой

В 2019 году сборная сыграет в Катанье (Италия) с Англией, Чехией и Нидерландами.

История выступления на международных турнирах 
На Всемирных пляжных играх

На чемпионатах мира

На Евролигах

Текущий состав 

(откорректировано по состоянию на 9 сентября 2019 года)

Тренерский штаб 
Данные в разделе актуальны на 5 сентября 2019 года.

Статистика матчей 
Ниже приведена статистика выступлений национальной команды Казахстана против сборных команд других стран. Данные откорректированы по состоянию на 9 сентября 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Пляжный футбол Казахстана

Казахстан
Пляжный футбол в Казахстане
Пляжный футбол